

Cinema 
 Zama – film del 2017 diretto da Lucrecia Martel

Geografia 
 Zama o Zama Regia o Zama Maggiore – città teatro della famosa Battaglia di Zama del 202 a.C.
 Zama Minore – antica città della Numidia
 Zama – città del Giappone

Persone 
 San Zama – primo vescovo di Bologna (III-IV secolo)

Altro 
 Zama – altro nome per la lega Zamak, una lega a base di zinco